Fabien Gilles Claude (ur. 22 grudnia 1994 w Épinal) – francuski biathlonista, srebrny medalista igrzysk olimpijskich i złoty medalista mistrzostw świata.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 

Francuscy biathloniści
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Ludzie urodzeni w Épinal
Urodzeni w 1994